Професіональна футбольна група А 2009–10 — 86-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє здобув Литекс.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бероє взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Болгарії 2009—2010.
2. Клуб Ботев (Пловдив) був виключений з турніру протягом зимової перерви, оскільки вони не виконали вимог для продовження змагань. З клубу було вираховано 6 очок за адміністративні правопорушення, а у всіх матчах після зимової перерви їм була зарахована поразка 0-3.Изхвърлиха официално Ботев Пловдив от "А" група  

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2009–10
Болгарія
Болгарія
2009 у болгарському спорті
2010 у болгарському спорті